Demografia de Porto Alegre: a capital conta com aproximadamente 1.450.000 habitantes. Tem em sua composição étnica 82% de brancos, 8% de pardos, 8% de negros e uma minoria de amarelos, inferior a 2%.

Os brancos, pardos e negros de Porto Alegre, no geral, apresentam ancestralidade europeia, africana e ameríndia em proporções diversas, conforme estudo genético de 2011, com amostras de todos os segmentos da população.

Segundo dados da ONU e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2001), Porto Alegre tem o "Melhor Índice de Desenvolvimento Humano" (IDH) entre as metrópoles nacionais.

Ver também 
 História de Porto Alegre

História de Porto Alegre
Geografia de Porto Alegre